Pobudka – organ prasowy stronnictwa czerwonych ukazujący się od 1861 redagowany przez Franciszka Godlewskiego.
 Pobudka – organ prasowy Gminy Narodowo-Socjalistycznej, wychodzący w latach 1889-1892 w Paryżu, redagowany przez Stanisława Barańskiego a potem Jana Lorentowicza.
 Pobudka – organ prasowy Polskiej Partii Socjalistycznej, od 1907 PPS-Frakcji Rew. wychodzący w Lublinie w latach 1905-1909
 Pobudka – mutacja najstarszego pisma dla ludu "Zorza" wydawana w Warszawie w 1906
 Pobudka – miesięcznik dla młodzieży wychodzący w latach 1908-1914 w Wilnie
 Pobudka – polskie pismo demokratyczne i postępowe wydawane w Brazylii w Ponta Grossa w latach 1916-1918
 Pobudka – organ prasowy Naczelnej Komendy Wojsk Polskich we Lwowie wydawany na przełomie lat 1918 i 1919 w czasie walk o Lwów, wydano 53 numery
 Pobudka – tygodnik Polskiej Partii Socjalistycznej wychodzący na przełomie lata dwudziestych i trzydziestych XX wieku w Warszawie
 Pobudka – organ prasowy Konfederacji Narodu działającej w latach II wojny światowej
 Pobudka – organ prasowy Okręgowego Komitetu Robotniczego Zagłębia Polskiej Partii Socjalistyczne - WRN wydawany w latach 1939-1945
 Pobudka –  pismo podziemne wydawane w 1944 przez Armię Krajową na Wileńszczyźnie  
 Pobudka – pismo podziemne wydawane w latach 1939-1940 w Poznaniu przez Poznańską Organizację Zbrojną, a następnie Wojskową Organizację Ziem Zachodnich
 Pobudka – polska organizacja konspiracyjna o charakterze narodowym działająca w latach 1939-1944

Przypisy